Il singolare del torneo di tennis Dresden Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Patrik Fredriksson che ha battuto in finale Galo Blanco 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Marcelo Filippini (primo turno)
 Andrej Česnokov (semifinali)
 DefaultJerome Golmard (primo turno)
 Dirk Dier (primo turno)

 Galo Blanco (finale)
 Nuno Marques (primo turno)
 Lars Burgsmüller (primo turno)
 Dick Norman (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Dresden Challenger 1996